Берлемо́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Ольнуа-Эмери, в 75 км от Лилля, на правом берегу реки Самбра.

Население (2014) — 3 089 чел.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Михаила второй половины XVII века
 Здание мэрии XVIII века, реконструированное в начале XX века
 Старинная мельница на берегу Самбры

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 2,3 %
 промышленность — 31,5 %
 строительство — 6,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 27,7 %
 государственные и муниципальные службы — 32,5 %

Уровень безработицы (2013) — 20,2 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Нор — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2013) — 18 002 (Франция в целом — 25 140, департамент Нор — 18 575).

Администрация 
Администрацию Берлемона с 2014 года возглавляет Мишель Аннекар (Michel Hannecart). На муниципальных выборах 2014 года возглавляемый им правый блок одержал победу во 2-м туре, получив 52,39 % голосов и опередив два других блока. Прежний мэр Жорж Кюнцбургер, занимавший этот пост с 2003 года, свою кандидатуру не выставлял.

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Города-побратимы 
  Клоттен, Германия

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2014 года

Галерея 

Коммуны департамента Нор